Esistono due comuni francesi con questo nome

Loubaresse – Ardèche
Loubaresse – Cantal